7-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Авиационные корпуса 
 7-й авиационный корпус (Третий рейх)
 7-й авиационный корпус (Югославия)
 7-й авиационный Брянский корпус дальнего действия
 7-й бомбардировочный авиационный Хинганский корпус
 7-й штурмовой авиационный Севастопольский корпус

Армейские корпуса 
 7-й корпус (Босния и Герцеговина)
 7-й корпус (Великобритания)
 7-й армейский корпус (Германская империя)
 7-й резервный корпус (Германская империя)
 7-й армейский корпус (Третий рейх)
 7-й армейский корпус (Великая армия)
 7-й корпус (Османская империя)
 7-й армейский корпус (Российская империя)
 7-й корпус (США)
 7-й корпус (Турция)
 7-й армейский корпус (Финляндия) в составе Карельской армии
 7-й стрелковый корпус (1-го формирования)
 7-й словенский армейский корпус
 7-й Харьковский корпус Украинской державы

Танковые и механизированные корпуса 
 7-й танковый корпус (Третий рейх)
 7-й танковый корпус СС
 7-й танковый корпус (СССР)
 7-й механизированный корпус (1-го формирования)
 7-й механизированный Новоукраинско-Хинганский ордена Ленина, Краснознаменный, ордена Суворова корпус

Кавалерийские корпуса 
 7-й кавалерийский корпус (РККА)
 7-й кавалерийский корпус
 7-й гвардейский кавалерийский Бранденбургский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова корпус

Артиллерийские корпуса 
 7-й артиллерийский Львовский Краснознамённый ордена Суворова корпус прорыва РГК

Ракетные корпуса 
 7-й отдельный гвардейский ракетный Бериславско-Хинганский дважды Краснознамённый, ордена Суворова корпус

Корпуса ПВО 
 7-й истребительный авиационный корпус ПВО (СССР)